Демерт — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демерт, Владимир Александрович (более известен под фамилией Дмитревский; 1820—1871) — русский драматический актёр Малого театра.
 Демерт, Николай Александрович (1835—1876) — российский писатель-публицист.